Gesù Buon Pastore – descrizione di Gesù collegata alla Pericope del Buon Pastore presente nei Vangeli
 Gesù Buon Pastore alla Montagnola – titolo cardinalizio
 Figlie di Gesù Buon Pastore (F.D.G.B.P.) – istituto religioso femminile di diritto pontificio
 Suore di Gesù Buon Pastore (S.J.B.P.) – istituto religioso femminile di diritto pontificio

Pagine correlate 

Buon Gesù (disambigua)
Chiesa di Gesù Buon Pastore